Per Via Quinzia si possono intendere diverse strade consolari romane:
 Via Quinctia, la strada consolare tra Firenze e Pisa
 Via Quinzia, la strada consolare tra Rieti e Spoleto
 Viene erroneamente indicata come Via Quinzia anche la strada consolare tra Rieti e Passo Corese, che invece è una parte della Via Salaria. Tale denominazione si è diffusa nel XV secolo ed è spesso usata ancora oggi, e ha dato origine al toponimo di Borgo Quinzio.

Note